Müller Kálmán (1849–1926) orvos
 Müller Kálmán (1891–1957) munkásmozgalmi író
 Müller Kálmán a Szőke kóla című magyar film egyik zeneszerzője